У таблиці, що наведена нижче, вказані озера Норвегії з площею поверхні більше 15 км².

Посилання 
 NVE Atlas 

 
Норвегія
Списки:Норвегія